Санта-Эулалия-дель-Рио (), Санта-Эулалия-дес-Риу () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова.

Население

Примечания

Муниципалитеты острова Ивиса